Алекса́ндра Миха́йловна Весело́ва (; 17 августа 1939, с. Колотиловка, Курская область — 20 июня 2015, Киев, Украина) — советский и украинский , исследовательница истории Украины XX века, специалист по изучению сталинизма и украинского общества, голода 1932—1933 и 1946—1947 годов в пределах территории Украины и ареала расселения украинцев, деятельности ОУН и УПА. Заслуженный работник культуры Украины (2005).

Биография 
Родилась в селе Колотиловке Краснояружского района Курской области (ныне — в Краснояружском районе Белгородской области). Девичья фамилия — Погорельцева. Окончила Днепропетровское педагогическое училище, работала в школе. Затем в 1965 году окончила Киевский государственный университет. В 1965—1970 годах работала в Киевском государственном университете и Президиуме АН УССР. С 1970 года — младший научный сотрудник, с 1984 года — старший научный сотрудник отдела современной истории Украины, в 1998 года — старший научный сотрудник отдела истории Украины 20-30-х годов XX века Института истории Украины НАН Украины.

Научная деятельность 
В 1982 году, под руководством доктора исторических наук , защитила кандидатскую диссертацию на тему «Подготовка и воспитание квалифицированных кадров рабочего класса в системе профтехобразования УССР (1966—1970 гг.)».

Редактор и ответственный за выпуск десяти сборников документов, свидетельств очевидцев голода 1930-х и 1940-х годов и материалов научных конференций: «Голод-геноцид 1933 года в Украине: историко-политологический анализ социально-демографических и морально-психологических последствий» (Киев, Нью Йорк, 2000).

Автор 24 статей в Энциклопедии истории Украины.

Участвовала в написании коллективных трудов:
 История Украинской ССР, т. X (К.: 1985)
 Историография истории Украинской ССР (К.:1986)
 Історія Києва, 2 кн., 3 т. (К.: 1987)
 Развитие социальноклассовой структуры населения Украинской ССР (60-80-е годы)-(К.: 1988)
 Україна незалежна: час випробувань, сподівань. (К.:1993)
 Україна незалежна: сторінки історії (Донецьк — Київ, 1995)

Избранные труды 
 
 
 Веселова А. М. Молодая смена рабочего класса : Подгот. рабочих (в системе профтехобразования УССР). — Киев : Наукова думка, 1983. — 117 с.
 Веселова А. М. Подготовка и воспитание квалифицированных кадров рабочего класса в системе профтехобразования Украинской ССР (1966—1970 гг.) : Автореф. дис. … канд. ист. наук. — Киев, 1982. — 24 с.

Примечания

Литература 
 
 Веселова Олександра Михайлівна// Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. / Серія «Українські історики». — Випуск 1. — Київ, 1998.

Выпускники Киевского университета
Женщины-историки
Исследователи голода в СССР (1932—1933)